Białogóra – wieś w województwie pomorskim, w powiecie puckim, w gminie Krokowa
 Białogóra – historyczna nazwa miasta Weißenberg w Niemczech
 Białogóra – rezerwat przyrody w Nadmorskim Parku Krajobrazowym, położony w woj. pomorskim, w powiecie puckim, w gminie Krokowa
 Białogóra (sygn. PLH220003) – specjalny obszar ochrony siedlisk, obszar Natura 2000
 Białogóra – dawna gmina wiejska w powiecie gródeckim województwa lwowskiego

3 wzniesienia w Polsce:
 Białogóra (16,7 m n.p.m.) – wzniesienie na Wybrzeżu Słowińskim, położone w woj. pomorskim, w powiecie puckim, w gminie Krokowa
 Białogóra (86,5 m n.p.m.) – wzniesienie w mezoregionie Wzniesienia Gubińskie, położone w woj. lubuskim, w powiecie żarskim, w gminie Lubsko
 Białogóra (295 m n.p.m.) – wzniesienie na Wysoczyźnie Siekierczyńskiej

Zobacz też 
 Biała Góra